Huffman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Huffman House (Kentucky), ID-Nr. 85003726
 Huffman House (Virginia), ID-Nr. 04001546